Rivalier bezeichnet:
 Rivalier, Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Ardour

Rivalier ist Teil des Familiennamens folgender Personen:
 Carl Rivalier von Meysenbug (1779–1847), deutscher Politiker
 Wilhelm Rivalier von Meysenbug (1813–1866), deutscher Diplomat und Politiker